Sezon 2009 był 50. sezonem o mistrzostwo Gabonu. Tytułu nie obroniła drużyna AS Mangasport Moanda. Nowym mistrzem został zespół Stade Mandji Port Gentil. Po sezonie ligę powiększono z 12 zespołów do 14. Nikt nie spadł.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Gabon Championnat National D1

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Gabonie
2009 w Afryce
2009 w piłce nożnej